Шахурин

 Шахурин, Алексей Иванович (1904—1975) — нарком авиационной промышленности СССР, генерал-полковник инженерно-авиационной службы, Герой Социалистического Труда.
 Шахурин, Владимир Алексеевич (1928—1943) — сын А. И. Шахурина, школьник, известен тем, что застрелил дочь посла Константина Уманского и затем застрелился сам.